Sergueï Olegovitch Zinoviev - en russe :  - (né le  à Prokopievsk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Carrière en club 
En 1995, Zinoviev, formé à l'école de glace du Chakhtior Prokopievsk, débute avec l'équipe réserve du Metallourg Novokouznetsk dans la Vyschaïa liga. En 1997, il commence sa carrière professionnelle avec l'équipe première en Superliga. Il est choisi en 2000 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Bruins de Boston en , en .
En 2003-2004, il part en Amérique du Nord. Il joue dix parties avec les Bruins de Boston avant de revenir en Russie aux Ak Bars Kazan. Il remporte la Superliga 2006, la Coupe d'Europe des clubs champions 2007 et la Coupe continentale 2008. En 2008, la Superliga est remplacée par une nouvelle compétition en Eurasie, la Ligue continentale de hockey. Mais au cours de la saison, son temps de glace diminue et il n'évolue plus avec ses partenaires de ligne Danis Zaripov et Alekseï Morozov. Il se braque avec l'entraîneur de l'équipe Zinetoula Bilialetdinov puis finit par rejoindre le HK Dinamo Moscou. Le Dinamo est battu en demi-finale de la Coupe Gagarine par les Ak Bars. En 2009, il revient au Salavat entraîné par Viatcheslav Bykov. Il remporte la Coupe Gagarine 2011 avec le Salavat.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélection senior depuis 2003.

Trophées et honneurs personnels 
Coupe d'Europe des clubs champions
 2007 : élu dans l'équipe type.
 2007: meilleur buteur.

Coupe Continentale
 2008 : meilleur pointeur de la super finale.

Superliga
 2001 : participe au Match des étoiles avec l'équipe ouest.
 2002 : participe au Match des étoiles avec l'équipe Ouest.
 2006 : participe au Match des étoiles avec l'équipe est.
 2006 : nommé dans la meilleure ligne.
 2006 : participe au Match des étoiles avec l'équipe est (un but).

Ligue continentale de hockey
 2009-2010 : participe avec l'équipe Iachine au deuxième Match des étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1995-1996|| Metallourg Novokouznetsk 2|| Vyschaïa liga|| 10|| 1|| 0|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| Metallourg Novokouznetsk 2|| Vyschaïa liga|| 29|| 2|| 1|| 3|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| Metallourg Novokouznetsk 2|| Vyschaïa liga|| 40|| 7|| 7|| 14|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| Metallourg Novokouznetsk|| Superliga|| 2|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Metallourg Novokouznetsk 2|| Vyschaïa liga|| 4|| 0|| 1|| 1|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Metallourg Novokouznetsk|| Superliga || 31|| 2|| 4|| 6|| 14|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1999-2000|| Metallourg Novokouznetsk|| Superliga|| 27|| 0|| 2|| 2|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan="2"| 2000-2001|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 27|| 2|| 10|| 12|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 8|| 4|| 5|| 9|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Spartak Moscou|| Superliga|| 50|| 12|| 18|| 30|| 41|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 47|| 14|| 17|| 31|| 50|| 5|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| 2003-2004|| Bruins de Providence|| LAH|| 4|| 1|| 2|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Bruins de Boston|| LNH|| 10|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 27|| 5|| 8|| 13|| 63|| 8|| 0|| 1|| 1|| 14
|-
| 2004-2005|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 53|| 17|| 20|| 37|| 82|| 4|| 1|| 0|| 1|| 12
|-
| 2005-2006|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 43|| 15|| 26|| 41|| 58|| 13|| 9|| 8|| 17|| 26
|-
| 2006-2007|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 41|| 19|| 34|| 53|| 105|| 14|| 7|| 8|| 15|| 14
|-
|2007 || Ak Bars Kazan || Coupe d'Europe || 3|| 4|| 3|| 7|| 2|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 37|| 9|| 21|| 30|| 53|| 10|| 4|| 7|| 11|| 16
|-
|2008 || Ak Bars Kazan || Coupe Continentale || 3|| 1|| 4|| 5|| 6|| || || || || 
|-
|rowspan="2"|2008-2009|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 10|| 1|| 1|| 2|| 8|| || || || || 
|-
| HK Dinamo Moscou|| KHL|| 15|| 8|| 3|| 11|| 12|| 12|| 3|| 6|| 9|| 14
|-
|| 2009-2010 || Salavat Ioulaïev Oufa|| KHL || 47|| 17|| 36|| 53|| 83|| || || || || 
|-
|| 2010-2011 || Salavat Ioulaïev Oufa|| KHL || 43|| 11|| 14|| 25|| 52|| 21|| 5|| 5|| 10|| 20
|-
|| 2011-2012 || Salavat Ioulaïev Oufa|| KHL || 48|| 7|| 19|| 26|| 67|| 3|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
|| 2012-2013 || Salavat Ioulaïev Oufa|| KHL || 47|| 9|| 16|| 25|| 61|| 14|| 3|| 7|| 10|| 24
|-
| 2013-2014 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL|| 22|| 4|| 5|| 9|| 41|| 8|| 1|| 2|| 3|| 10

| 10 || 0 || 1 || 1 || 2 || || || || ||

Au niveau international 

| 2000 || align="left"|Championnat du monde junior ||7||2||3||5||6|| +9|| align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2003 || align="left"|Championnat du monde ||7||0||2||2||22|| -2|| align="left"|Défaite en quart de finale
|-
| 2005 || align="left"|Championnat du monde ||6||1||2||3||20|| -2||align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2007 ||align="left"| Championnat du monde ||9||3||10||13||12|| +10|| align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2008 ||align="left"| Championnat du monde ||9||1||5||6||12|| 0||align="left"| Médaille d'or
|-
| 2009 || align="left"|Championnat du monde ||9||1||4||5||6|| +4||align="left"| Médaille d'or
|-
| 2010 || align="left"|Jeux Olympiques || 4|| 0|| 2|| 2||  0|| +1||align="left"|Sixième place
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 4|| 3|| 7||4|| +2||  align="left"| Quatrième place

Références 

Naissance en mai 1980
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Bruins de Boston
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Champion du monde de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace